Mesoborus est un genre de poissons téléostéens de la famille des Distichodontidae et de l'ordre des Characiformes. Le genre Mesoborus est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Mesoborus crocodilus.

Liste d'espèces 
Selon :

 Mesoborus crocodilus Pellegrin, 1900

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distichodontidae
Characiformes
Characiformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium